Józef Piasecki (zm. 1863) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji I kadencji (1861-1863), właściciel dóbr Trzęsówka w powiecie Leżajsk
 Józef Marian Piasecki (1894–1944) – doktor medycyny, dyrektor Szpitala Wolskiego (1936–1944), brat Juliana
 Józef Heumos-Piasecki (1894–1936) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości, pośmiertnie awansowany na kapitana
 Józef Paweł Piasecki ps. „Mieczysław Pick” (1897–1940) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi, zamordowany w Charkowie
 Józef Wincenty Piasecki (1898–1932) – kapitan pilot Wojska Polskiego, działacz niepodległościowy, odznaczony Orderem Virtuti Militari i pośmiertnie Krzyżem Niepodległości, oficer 1 pułku czołgów, dowódca 34 eskadry liniowej

Przypisy